Der Trofeo Faip–Perrel 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. Februar 2013 in Bergamo, Italien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 143 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 143 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 139 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Bergamo